Districte d'Aurangabad (Bihar), districte de Bihar, Índia
 Districte d'Aurangabad (Maharashtra), districte de Maharashtra (abans al principat d'Hyderabad), Índia